Дорога в никуда — неофициальное название эстакады в Воронеже
 Дорога в никуда () — швейцарский мультфильм 1992 года, режиссёр Жорж Швицгебель
 Дорога в никуда () — американский триллер 2010 года, режиссёр Монте Хеллман

См. также 
 Дорога никуда
 Шоссе в никуда
 Мост в никуда